Ватиканский обелиск является одним из тринадцати обелисков Древнего Рима и расположен на площади Святого Петра. Высота — 25,3 метра. Сделан из красного гранита.
Вместе с основанием и крестом достигает высоты почти 40 метров.

Надпись на обелиске гласит: ECCE CRUX DOMINI — FVGITE — PARTES ADVERSAE — VICIT LEO DE TRIBV IVDA: «Созерцайте крест Господень, победивший противоборствующих Льва и колено Иудино».

История 
Обелиск имеет египетское происхождение. Согласно Плинию, первоначально находился в Гелиополисе; затем был перемещён на Форум Юлия в Александрии Египетской, а позже был доставлен в Рим Калигулой в 40 г. и поставлен в Цирк Нерона. Он оставался в этом положении даже после того, как цирк был заброшен и на его месте раскинулся некрополь. Затем он оказался рядом с древней базиликой Святого Петра, недалеко от Ротонды Сант-Андреа. Фактически, это единственный древний обелиск в Риме, который никогда не падал.

Обелиск был перемещён и поднят по указанию Папы Сикста V летом 1586 года под руководством архитектора Доменико Фонтаны, которому потребовалось четыре месяца работы, 900 человек, 75 лошадей и 40 лебедок: это был первый из обелисков, воздвигнутый в Новое время. При этом вместо глобуса, помещённого в музей, на вершину обелиска водрузили бронзовый крест.

Примечания

Библиография 
 Армин Виршинг, Obelisken transportieren und aufrichten in Aegypten und in Rom, Norderstedt 2007, 3rd. а также. 2013 ISBN 978-3-8334-8513-8
 Италия. Рим (красный гид), Touring Club Italiano, Милан, 2004 г.
 Чезаре Д’Онофрио, Обелиски Рима, Бульцони, 1967

Здания и сооружения Ватикана
Древнеегипетские обелиски
Античная архитектура
Обелиски Италии